Lindsay Benko (1976-), ex nuotatrice statunitense
Leon Benko (1983-), calciatore croato

Pagine correlate
Benkö